Název Zeměchy má více sídel:
 Zeměchy (Jimlín), část obce Jimlín v okrese Louny
 Zeměchy (Kralupy nad Vltavou), část města Kralupy nad Vltavou v okrese Mělník

Externí odkazy